Петрово — упразднённая в 2014 году деревня в Чаинском районе Томской области России. Входила в состав Коломинского сельского поселения.

История 
Основана в 1895 году. По данным на 1926 год деревня Петрова состояла из 39 хозяйств, основное население — остяки. В составе Каузуровского сельсовета Колпашевского района Томского округа Сибирского края.

Упразднена в 2014 году.

Население

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Чаинского района

населённые пункты, упразднённые в 2014 году